L'édition 2018 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 2 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Garbiñe Muguruza remporte l'épreuve en simple, Naomi Broady et Sara Sorribes Tormo celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Initialement invitée par les organisateurs, ce tournoi devait marquer le retour de la Française Marion Bartoli, près de 5 ans après sa victoire inattendue à Wimbledon en 2013. Elle est finalement contrainte de déclarer forfait du fait d'une blessure à la hanche contractée lors d'un match exhibition.

Lauréates 
Garbiñe Muguruza remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Tímea Babos.

En double, Naomi Broady et Sara Sorribes Tormo remportent le titre ensemble en battant en finale Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Monterrey
Sport au Mexique en 2018
Tennis en avril 2018